Белхика има више значења:

 Белхика (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белхика (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белхика (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белхика (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белхика, Ел Саусе (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белхика (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белхика (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белхика (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику